Codepage 500 är en EBCDIC-teckentabell som rymmer hela ISO/IEC 8859-1 (Latin-1). Den avses vara den internationella varianten av EBCDIC.

 40: mellanslag
 41: icke-brytande mellanslag
 CA: mjukt bindestreck
 FF: kontrolltecken (EBCDIC)

Teckenkodningar